Meigs Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Meigs Township (Adams County, Ohio)
 Meigs Township (Muskingum County, Ohio)